Траме́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південний схід від Парижа, 120 км на південь від Діжона, 18 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 445 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 976,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Траме на сайті французького Національного інституту географії
 Траме на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Траме на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Траме на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Траме на сайті Mapquest
 Мерія муніципалітету Траме
 Туристичне бюро муніципалітету Траме

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара